Misidjan ist der Familienname folgender Personen:

 Virgil Misidjan (* 1993), niederländischer Fußballspieler
 Cendrino Misidjan (* 1988), niederländischer Fußballspieler